Parc Manitou peut se référer à:

Toponymes

Parc provincial des îles Manitou, un parc provincial près de North Bay, en Ontario.
 Manitou Park, Colombie-Britannique, dans la communauté de Naramata, en Colombie-Britannique.
 Manitou Park, Ontario, un quartier de Sault-Sainte-Marie, en Ontario.

George H. Crosby Manitou State Park, Minnesota, dans le comté de Lake.
 Manitou Park School House, New Jersey, une propriété NRHP.
 Manitou Park Recreation Area, Colorado, une zone de loisirs de la forêt nationale de Pikes dans le comté de Teller.

Voir aussi 
 Mount Manitou Park, un ancien parc du sommet accessible par le funiculaire Manitou Incline, Manitou Springs, Colorado.